Baccio Bandinelli, ou Bartolomeo Bandelli (1488-1560), sculpteur et peintre italien de la Renaissance.
 Bandello Bandelli (vers 1350-1416), cardinal italien du XVe siècle.